

Bíró 
 bíró, az állami igazságszolgáltatás gyakorlásával megbízott személy
 községi bíró, a községi elöljáróság vezetője Magyarországon 1950 előtt
 városbíró
 valamely sportág játékvezetője
 Bíró, régi magyar családnév

A bíró
 A bíró (Ha a szemed tiszta), Szagatel Harutjunján (Arutjunján) 1976-ban bemutatott drámája (Datavori), magyarul: A legszomorúbb ember. Mai örmény drámák, ford.: Nemes G. Zsuzsanna, Modern Könyvtár sorozatban, Európa, 1982.
 A bíró (Il Magistrato), 1959-es olasz–spanyol film, rendezte Luigi Zampa
 A bíró, 1978-as magyar tévéfilm, rendezte Horváth Tibor, H.C. Branner műve alapján, főszereplő Gera Zoltán
 A bíró, 1984-es magyar tévéfilm, rendezte Radó Gyula, Szagatel Harutjunján drámája nyomán, Mécs Károly címszereplésével
 A bíró (The Judge), 2001-es amerikai bűnügyi tévéfilm, rendezte Mick Garris
 A bíró (The Judge), 2014-es amerikai filmdráma, rendezte David Dobkin, Robert Duvall címszereplésével, Robert Downey Jr. főszereplésével